Zoologia
 wilk – rodzaj ssaka z rodziny psowatych
 wilk (wilk szary) – drapieżny gatunek z rodziny psowatych; zobacz też: wilk w kulturze

 Technika
 wilk – maszyna do rozdrabniania
 WKW Wilk – typ karabinu
 Wilk – marka samochodu terenowego
 „Wilk” – polski pociąg pancerny
 dwa okręty
 ORP Wilk (1929)
 ORP Wilk (1963)
 PZL.38 Wilk – polski przedwojenny prototyp myśliwca
 Wilk Elektronik – producent pamięci komputerowych

 Literatura, kinematografia i muzyka
 Wilk – powieść Marka Hłaski
 Wilk – powieść Tadeusza Kosteckiego
 Wilk – amerykański film z 1994
 Wilk – hiszpański film z 2004
 Wilk – album grupy muzycznej Kim Nowak
 „Wilk” – singel Natalii Nykiel

 Geografia i astronomia

 Wilk – góra w Sudetach
 Wilk – gwiazdozbiór
 inne
 Wilk – polskie nazwisko
 Wilk – pseudonim generała Aleksandra Krzyżanowskiego
 wilk – termin sadowniczy
 wilk, wilczy ton – stały nieczysty dźwięk instrumentu

Zobacz też 
 Wilki